Kínaipostás-probléma, Chinese Postman Problem
 C előfordító, C PreProcessor
 .cpp, a C++ gyakori kiterjesztése